Riyadi ist der Familienname von
 Joko Riyadi (* 1985), indonesischer Badmintonspieler
 Slamet Riyadi (* 1981), indonesischer Fußballspieler